Евгéний Алекса́ндрович Сорóкин (род. 25 июня 1998, Москва, Россия) — российский хоккеист, левый нападающий. Игрок новокузнецкого «Металлурга».

Карьера 
Евгений Сорокин начал заниматься хоккеем с трёх лет, по рекомендации родителей. До семи лет занимался хоккеем, футболом и плаванием. Юный хоккеист пробовал свои силы в различных, московских, хоккейных школах, таких как: ЦСКА, «Динамо», «Белые медведи», «Северная звезда» и «Спартак», но пробиться в молодёжную команду красно-белых не получилось. По рекомендации своего друга по спортивной школе Кирилла Зайцева, Сорокин поехал на просмотр в Санкт-Петербург, где в итоге прошёл отбор и подписал свой первый, профессиональный контракт с командой «СКА-Серебряные Львы», в составе которой, в сезоне 2016/2017 дебютировал в МХЛ.

Следующий сезон Евгений начал в «МХК Спартак», получив возможность также выступать за клубы КХЛ «Спартак и ВХЛ «Химик», на основе трёхстороннего контракта.

В сезоне 2018/2019 дебютировал в составе «Химика» в ВХЛ. 5 января 2019 года, Евгений Сорокин сыграл свой первый матч в Континентальной хоккейной лиге, попав в заявку на домашнюю игру против новосибирской «Сибири». Всего, в сезоне 2018/2019, хоккеист провёл 4 матча за основную команду красно-белых.

Примечания 

Хоккеисты России
Хоккеисты КХЛ
Игроки ХК «СКА-Серебряные Львы»
Игроки ХК «Спартак» Москва
Игроки МХК «Спартак»
Игроки ХК «Химик» Воскресенск
Игроки ХК «Металлург» Новокузнецк